

Села:
 Залужани — Львівська область, Дрогобицький район
 Залужани — Львівська область, Львівський район
 Залужани — Львівська область, Самбірський район
 Залужани — Сумська область, Охтирська міська рада

Залужани — село в окрузі Пржибрам Середньочеського краю Чеської Республіки.